Tyce Thompson, född 12 juli 1999, är en amerikansk-kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för New Jersey Devils i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för Providence Friars i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Dubuque Fighting Saints i United States Hockey League (USHL).

Thompson draftades av New Jersey Devils i fjärde rundan i 2019 års draft som 96:e spelare totalt.

Han är son till Brent Thompson, som spelade i NHL mellan 1991 och 1997, och yngre bror till Tage Thompson, som spelar för Buffalo Sabres i NHL.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Tyce Thompson NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Tyce Thompson hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1999
Levande personer
Personer från Nassau County, New York
Idrottare från delstaten New York
Amerikanska ishockeyspelare
Kanadensiska ishockeyspelare
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Dubuque Fighting Saints (2010–)
Ishockeyspelare i Providence Friars (herrar)
Spelare valda i NHL Entry Draft 2019
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft
Alumner från Providence College
Spelare i New Jersey Devils